Каннава́ро () — італійське прізвище.

Персоналії 
 Паоло Каннаваро (* 1981) — італійський футболіст і тренер. Молодший брат Фабіо Каннаваро.
 Фабіо Каннаваро (* 1973) — італійський футболіст і тренер.

Італійські прізвища